Marija Sergejewna Dolgich (; * 24. Juli 1987 in Nischni Nowgorod) ist eine russische Tischtennisspielerin.

Dolgikh ist unter anderem mehrfache russische Meisterin im Einzel (2005, 2006, 2008) und qualifizierte sich 2016 erstmals für die Olympischen Spiele, wo sie auch im Einzel antreten durfte. Hier unterlag sie jedoch schon in der ersten Runde Jian Fang Lay. International wurde sie wegen stärkeren anderen Spielern Russlands selten eingesetzt, war jedoch ab 2015 zunehmend häufiger international anzutreffen. An den World Tour Grand Finals nahm sie zweimal teil (2013 und 2016), kam dort jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Die Russin nahm viermal an Weltmeisterschaften teil.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Sportler (Nischni Nowgorod)
Russe
Geboren 1987
Frau